Фи́лбин () — фамилия. Известные носители:

 Филбин, Джей Джей (род. 1974) — американский сценарист и кинопродюсер.
 Филбин, Джой (род. 1940) — американская телеведущая.
 Филбин, Джон (род. 1960) — американский актёр.
 Филбин, Мэри (1903—1993) — американская актриса немого кино.
 Филбин, Патрик (1874—1929) — британский перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Филбин, Реджис (1931—2020) — американский телеведущий.